Öckerö (gemeente), een Zweedse gemeente in Bohuslän, provincie Västra Götalands län
Öckerö (plaats), een plaats in de gelijknamige gemeente